Бисмарк Баррето Фария (; род. 11 ноября 1969 Сан-Гонсалу, штат Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, играл на позиции полузащитника.

Карьера 
Бисмарк начал карьеру в клубе «Васко да Гама», где прошёл все возрастные команды клуба. В Васко Бисмарк выступал вместе с Ромарио и Бебетою. Он выиграл с клубом 4 чемпионата штата Рио-де-Жанейро и один чемпионат Бразилии. Всего за Васко Бисмарк провёл 295 матчей и забил 109 голов. В 1989 году Бисмарк в составе молодёжной сборной Бразилии завоевал бронзу чемпионата мира, проходивший в Саудовской Аравии; там же он получил «Золотой мяч» лучшему игроку турнира, вручаемый Адидас. После этого футболист был приглашён в национальную сборную на Кубок Америки 1989 года, турнир, который выиграла хозяйка соревнований — Бразилия. В следующем году Бисмарк в составе сборной поехал на чемпионат мира в Италии, но не провёл на турнире ни одной игры.

В 1993 году Бисмарк уехал в Японию, где стал одним из первых, и одним из самых знаменитых, легионеров в образованной Джей-Лиге. В Японии Бисмарк выступал за клубы «Верди Кавасаки» и «Касима Антлерс», в составе которых выиграл 4 титула Чемпиона Японии. Кроме этого он трижды был включён в символическую сборную лиги — в 1994, 1995 и 1997 году. После этого Бисмарк вернулся в Бразилию, где играл за «Флуминенсе» и «Гояс». Бисмарк завершил карьеру в японском клубе «Виссел Кобэ» в 2003 году.

После завершения карьеры, Бисмарк некоторое время занимался бизнесом в Японии, а затем переехал в Нитерой, где стал футбольным агентом.

Бисмарк является убеждённым христианином, став таковым после того, как получил перелом ноги, и, по его мнению, только вера в Бога помогла ему восстановиться. Бисмарк, вместе с бывшими игроками сборной Бразилии, Жоржиньо и Клаудио Таффарелом, в 1998 году снялся в специальной версии фильма Иисус.

Достижения

Командные 
  «Васко да Гама»
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1987, 1988, 1992
 Чемпион Бразилии: 1989

  «Верди Кавасаки»
 Чемпион Японии: 1993, 1994
 Обладатель Кубка Лиги Японии: 1993, 1994
 Обладатель Кубка Императора: 1996

  «Касима Антлерс»
 Чемпион Японии: 1998, 2000, 2001
 Обладатель Кубка Лиги Японии: 1997, 2000
 Обладатель Кубка Императора: 1997, 2000

Международные 
  Молодёжная сборная Бразилии
  Чемпионата мира: 1989

  Сборная Бразилии
  Кубка Америки: 1989

Личные 
 Обладатель «Серебряного мяча» Бразилии: 1989
 Лучший футболист молодёжного чемпионата мира U-20: 1989
 Член символической сборной лучших игроков сезона Джей-Лиги: 1994, 1995, 1997

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 Матчи Бисмарка в чемпионате и Кубке Бразилии
 Профиль на abcgoal.com
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль игрока в Джей-лиге

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Футбольные агенты